Ни́жние Абакасы́ () — деревня, входит в Большеабакасинское сельское поселение Ибресинского района Чувашии.

Общие сведения о деревне 
Улицы: Ленина, Советская.

География 
Через деревню протекает речка Велтре́н (приток Потаушки).

Климат

Демография 
По переписи 2010 года в деревне живёт 366 человек, в том числе 187 мужчин, 179 женщин.

История 
Деревня впервые была упомянута в 1698 году.
Для организации колхоза прибыл рабочий из Путиловского завода. Колхоз назвали «Путиловка». Сейчас в районе деревню также называют Путиловка.

Связь и средства массовой информации 
 Связь: ОАО «Ростелеком», Би Лайн, МТС,Мегафон.
 Телевидение: Население использует эфирное и спутниковое телевидение, за отсутствием кабельного телевидения. Эфирное телевидение позволяет принимать национальный канал на русском и чувашском языках.

Люди, связанные с Нижними Абакасами 
 Дмитриев, Митрофан Дмитриевич — чувашский переводчик.

Примечания

Ссылки 
 Населенные пункты Чувашии
 Чувашская энциклопедия

Населённые пункты Ибресинского района